Drowning Pool – czwarty album studyjny amerykańskiej grupy muzycznej Drowning Pool.

Lista utworów

Twórcy 
 Ryan McCombs – wokal
 C.J. Pierce – gitara
 Stevie Benton – gitara basowa
 Mike Luce – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Drowning Pool
Albumy muzyczne wydane w roku 2010